Cette page contient les pages d'homonymie de Gédéon, Gedeon, Gideon et Gideons.

Gédéon ou Gideon (en hébreu: גדעון - Guide'on), également connu sous le nom de Yeroubbaal (« Que Baal se défende ! »), est un personnage biblique du Livre des Juges (chapitres 6 à 8).

Patronyme 

 Szűcs Gedeon, le commandant de la Garde nationale d'Aba, en Hongrie, pendant la guerre d'indépendance de 1848-1849.

Prénom 
Gédéon et Gedeon sont des prénoms.

Gédéon comme nom 
Gédéon désigne aussi notamment :
 Gédéon, un canard, personnage de bande dessinée créé par Benjamin Rabier en 1923 ;
 Les Aventures de Gédéon, une série télévisée d'animation ;
 Gédéon, un chat anthropomorphe apparu pour la première fois dans le long métrage d'animation Pinocchio ;
 Gideon de Villiers, le personnage principal de la Trilogie des gemmes.

Organisations 
 Gideons International (en français, Association internationale des Gédéons), une organisation chrétienne évangélique qui a pour objectif d'évangéliser en distribuant gratuitement des Bibles
 Gedeon Programmes, une société de production audiovisuelle

Autre 
 Le chantier Gédéon, reconstitution d'un camp de bûcherons des années 1930-1940, située à Angliers au Témiscamingue (Québec).

Homonymie de prénom